Оси́новка — топоним, происходящий от распространённого дерева — осины:

Населённые пункты

Белоруссия 
Витебская область
 Осиновка — деревня в Бешенковичском районе.
 Осиновка — хутор в Браславском районе.
 Осиновка — деревня в Новкинском сельсовете Витебского района.
 Осиновка — деревня в Шапечинском сельсовете Витебского района.
 Осиновка — деревня в Глубокском районе.
 Осиновка — деревня в Докшицком районе.
 Осиновка — деревня в Дубровенском районе.
 Осиновка — деревня в Оршанском районе.
 Осиновка — деревня в Ушачском районе.
 Осиновка — деревня в Шарковщинском районе.

Гомельская область
 Осиновка — деревня Жлобинского района.
 Осиновка — посёлок Болотнянского сельсовета Рогачёвского района
 Осиновка — деревня Старосельского сельсовета Рогачёвского района
 Осиновка — деревня в Светлогорском районе.
 Осиновка — деревня Меркуловичского сельсовета Чечерского района.
 Осиновка — упразднённая деревня Полесского сельсовета Чечерского района.

Гродненская область
 Осиновка — хутор в Островецком районе.
 Осиновка — хутор в Кольчунском сельсовете Ошмянского района.
 Осиновка — деревня в Новосёлковском сельсовете Ошмянского района.
 Осиновка — деревня в Вишневском сельсовете Сморгонского района.
 Осиновка — деревня в Коренёвском сельсовете Сморгонского района.

Минская область
 Осиновка — деревня в Борисовском районе.
 Осиновка — деревня в Осиповичском сельсовете Вилейского района.
 Осиновка — деревня в Хотенчицком сельсовете Вилейского района.
 Осиновка — деревня в Воложинском районе.
 Осиновка — деревня в Крупском районе.
 Осиновка — деревня в Червенском районе.

Могилёвская область
 Осиновка — хутор в Дрибинском районе.
 Осиновка — деревня в Кличевском районе.
 Осиновка — посёлок в Костюковичском районе.
 Осиновка — деревня в Мстиславском районе.
 Осиновка — агрогородок в Чаусском районе.

Казахстан 
 Осиновка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 1999 г.
 Осиновка — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Осиновка — название села Теректы в Алакольском районе Алматинской области до 1990-х годов.

Россия 
Башкортостан
 Осиновка — село в Бирском районе.

Белгородская область
 Осиновка — село в Шебекинском районе.

Брянская область
 Осиновка — деревня в Карачевском районе.
 Осиновка — деревня в Клетнянском районе.
 Осиновка — посёлок в Стародубском районе, упразднён в 2011 году.

Вологодская область
 Осиновка — деревня в Вологодском районе, Вотчинский сельсовет.
 Осиновка — деревня в Вологодском районе, Новленский сельсовет.

Еврейская автономная область
 Осиновка — село в Смидовичском районе.

Забайкальский край
 Осиновка — село в Красночикойском районе.

Ивановская область
 Осиновка — деревня в Вичугском районе.
 Осиновка — деревня в Кинешемском районе.
 Осиновка — деревня в Лежневском районе.

Иркутская область
 Осиновка — посёлок городского типа, с 1999 года присоединён к городу Братску
 Осиновка — посёлок в Слюдянском районе, упразднён в 2021 г.

Калининградская область
 Осиновка — посёлок в Гвардейском районе.
 Осиновка — посёлок в Черняховском районе.

Кемеровская область
 Осиновка — деревня в Беловском районе.
 Осиновка — деревня в Кемеровском районе.
 Осиновка — деревня в Прокопьевском районе.

Кировская область
 Осиновка — посёлок в Кильмезском районе.
 Осиновка — деревня в Слободском районе.

Республика Коми
 Осиновка — деревня в Прилузском районе.

Костромская область
 Осиновка — деревня в Макарьевском районе.

Курганская область
 Осиновка — деревня в Притобольном районе.

Курская область
 Осиновка — деревня в Черемисиновском районе.
 Осиновка — деревня в Щигровском районе.

Ленинградская область
 Осиновка — деревня в Бокситогорском районе.
 Осиновка — нежилой посёлок в Выборгском районе.

Нижегородская область
 Осиновка — деревня в Варнавинском районе.
 Осиновка — деревня в Ветлужском районе.
 Осиновка — деревня во Владимирском сельсовете Воскресенского района.
 Осиновка — деревня в Егоровском сельсовете Воскресенского района.
 Осиновка — село в Гагинском районе.
 Осиновка — деревня в Дальнеконстантиновском районе.
 Осиновка — деревня в Дивеевском районе.
 Осиновка — деревня в Ковернинском районе.
 Осиновка — деревня в Краснобаковском районе.
 Осиновка — посёлок в Починковском районе.

Новгородская область
 Осиновка — деревня в Волотовском районе.
 Осиновка — деревня в Демянском районе.
 Осиновка — упразднённая деревня в Холмском районе.

Новосибирская область
 Осиновка — посёлок в Карасукском районе.
 Осиновка — деревня в Тогучинском районе.

Пермский край
 Осиновка — деревня в Полозовском сельском поселении Большесосновского района.
 Осиновка — деревня в Черновском сельскоме поселении Большесосновского района.
 Осиновка — деревня в Дубровском сельском поселении Оханского района.
 Осиновка — деревня в Казанском сельском поселении Оханского района.

Приморский край
 Осиновка — село в Михайловском районе.

Псковская область
 Осиновка — деревня в Куньинском районе.
 Осиновка — деревня в Локнянском районе.
 Осиновка — деревня в Лобковской волости Невельского района.
 Осиновка — деревня в Плисской волости Невельского района.

Рязанская область
 Осиновка — деревня в Ряжском районе.

Самарская область
 Осиновка — сельское поселение в Ставропольском районе.
 Осиновка — село в Ставропольском районе.
 Осиновка — посёлок в Сызранском районе.
 Осиновка — посёлок в городском округе Отрадный

Саратовская область
 Осиновка — деревня в Аркадакском районе.
 Осиновка — село в Вольском районе.
 Осиновка — село в Романовском районе.
 Осиновка — деревня в Ртищевском районе.
 Осиновка — село в Энгельсском районе.

Свердловская область
 Осиновка — посёлок в подчинении города Асбеста, упразднён в 2001 г.
 Осиновка — деревня в Невьянском районе.

Смоленская область
 Осиновка — деревня в Селезнёвском сельском поселении Велижского района.
 Осиновка — деревня в Ситьковском сельском поселении Велижского района.
 Осиновка — деревня в Монастырщинском районе.
 Осиновка — деревня в Рославльском сельском поселении Рославльского района.
 Осиновка — деревня, Сырокоренском сельском поселении Рославльского района.
 Осиновка — деревня в Хиславичском районе.

Тамбовская область
 Осиновка — деревня в Жердевском районе.
 Осиновка — село в Рассказовском районе.
 Осиновка — деревня в Умётском районе.

Республика Татарстан
 Осиновка — посёлок в Муслюмовском районе.
 Осиновка — деревня в Нурлатском районе.

Тверская область
 Осиновка — деревня в Западнодвинском районе.
 Осиновка — деревня в Конаковском районе.
 Осиновка — деревня в Краснохолмском районе.

Томская область
 Осиновка — село в Кожевниковском районе.

Тюменская область
 Осиновка — село в Викуловском районе.
 Осиновка — село в Сорокинском районе.

Удмуртия
 Осиновка — деревня в Воткинском районе.
 Осиновка — деревня в Граховском районе, упразднена в 1961 г.

Челябинская область
 Осиновка — село в Сосновском районе.

Ярославская область
 Осиновка — село в Угличском районе.

Украина 
 Осиновка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Осиновка — село в Нежинском районе Черниговской области.

Реки 
 Осиновка (приток Абрамовки) — в Приморском крае
 Осиновка (река, впадает в Байкал у Кедровой) — в Бурятии
 Осиновка (река, впадает в губу Мамай) — в Бурятии
 Осиновка (река, впадает в Байкал у Прибоя) — в Бурятии
 Осиновка (река, впадает в Байкал у Танхоя) — в Бурятии
 Осиновка (приток Чернового Нарыка) — в Кемеровской области
 Осиновка (приток Белой Холуницы) — в Кировской области
 Осиновка (приток Волманги) — в Кировской области
 Осиновка (приток Улы) — в Кировской области и Республике Коми.
 Осиновка (приток Лузы) — в Кировской области.
 Осиновка (приток Енисея) — в Красноярском крае
 Осиновка (приток Кети) — в Красноярском крае
 Осиновка (приток Лобани) — в Кировской области
 Осиновка — в Нижегородской области, приток Белбажа
 Осиновка — в Нижегородской области, приток Большой Великуши
 Осиновка — в Нижегородской области, приток Ветлуги
 Осиновка (приток Рачицы) — в Псковской области
 Осиновка — в Самарской области, приток Мокрой Овсянки
 Осиновка (приток Терсы) — в Саратовской области
 Осиновка — в Свердловской области, приток Большого Сапа
 Осиновка — в Свердловской области, приток реки Малый Рефта
 Осиновка (приток Тагила) — в Свердловской области, приток реки Тагил
 Осиновка (верхний приток Савалы) — в Тамбовской области
 Осиновка (нижний приток Савалы) — в Тамбовской области
 Осиновка — в Томской области, приток Парбига
 Осиновка — в Томской области, приток Чузика
 Осиновка (приток Чаруса) — в Томской области
 Осиновка (приток Кии) — в Томской и Кемеровской областях
 Осиновка — в Саратовской области, приток Медведицы.

Транспорт

Белоруссия
 Осиновка — станция Белорусской железной дороги на линии Москва — Брест в Дубровенском районе Витебской области.

Россия
 Осиновка — заброшенный остановочный пункт на однопутной железнодорожной линии Выборг — Вещево, Октябрьская железная дорога. Код 021115.
 Осиновка — остановочный пункт, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 934382.

Другое 
 Осиновка — традиционная небольшая поморская лодка или чёлн, которая изготовлялась из цельного осинового ствола.
 Осиновка — озеро в Белоруссии

См. также 

 Осиновка-Вторая
 Осиновка-Первая